{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (97801) - || 2000 NV27 || 4 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97802) - || 2000 NJ28 || 3 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97803) - || 2000 OQ6 || 29 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97804) - || 2000 OA9 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97805) - || 2000 OJ15 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97806) - || 2000 OH18 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97807) - || 2000 OR18 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97808) - || 2000 OZ18 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97809) - || 2000 OH30 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97810) - || 2000 OM30 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97811) - || 2000 OH33 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97812) - || 2000 OH46 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97813) - || 2000 OP46 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97814) - || 2000 OY46 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97815) - || 2000 OA48 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97816) - || 2000 OW48 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97817) - || 2000 OY48 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97818) - || 2000 OO49 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97819) - || 2000 OR49 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97820) - || 2000 OZ49 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97821) - || 2000 OV50 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97822) - || 2000 OG53 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97823) - || 2000 OQ56 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97824) - || 2000 OU57 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97825) - || 2000 OK58 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97826) - || 2000 OB59 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97827) - || 2000 OB61 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97828) - || 2000 OJ61 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97829) - || 2000 PL1 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97830) - || 2000 PA4 || 3 augustus 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (97831) - || 2000 PN5 || 5 augustus 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (97832) - || 2000 PQ5 || 5 augustus 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (97833) - || 2000 PF6 || 5 augustus 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (97834) - || 2000 PN6 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97835) - || 2000 PF7 || 5 augustus 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (97836) - || 2000 PW8 || 9 augustus 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (97837) - || 2000 PX13 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97838) - || 2000 PC18 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97839) - || 2000 PQ19 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97840) - || 2000 PS19 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97841) - || 2000 PZ20 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97842) - || 2000 PS22 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97843) - || 2000 PA26 || 4 augustus 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (97844) - || 2000 PE27 || 9 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97845) - || 2000 PG28 || 4 augustus 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (97846) - || 2000 PP28 || 3 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97847) - || 2000 PV28 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97848) - || 2000 QS3 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97849) - || 2000 QJ4 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97850) - || 2000 QT4 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97851) - || 2000 QP5 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97852) - || 2000 QH6 || 24 augustus 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (97853) - || 2000 QM8 || 25 augustus 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (97854) - || 2000 QZ8 || 25 augustus 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (97855) - || 2000 QV14 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97856) - || 2000 QB18 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97857) - || 2000 QJ20 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97858) - || 2000 QH23 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97859) - || 2000 QM26 || 27 augustus 2000 || Needville || Needville
|-
| (97860) - || 2000 QR26 || 27 augustus 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (97861) - || 2000 QM27 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97862) - || 2000 QT27 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97863) - || 2000 QF28 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97864) - || 2000 QS28 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97865) - || 2000 QK29 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97866) - || 2000 QM29 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97867) - || 2000 QJ30 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97868) - || 2000 QK30 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97869) - || 2000 QS32 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97870) - || 2000 QX32 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97871) - || 2000 QG33 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97872) - || 2000 QG35 || 28 augustus 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (97873) - || 2000 QN36 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97874) - || 2000 QB38 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97875) - || 2000 QL39 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97876) - || 2000 QG41 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97877) - || 2000 QO41 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97878) - || 2000 QL43 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97879) - || 2000 QW43 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97880) - || 2000 QO45 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97881) - || 2000 QR45 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97882) - || 2000 QW45 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97883) - || 2000 QT50 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97884) - || 2000 QA51 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97885) - || 2000 QY53 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97886) - || 2000 QK54 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97887) - || 2000 QP54 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97888) - || 2000 QC56 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97889) - || 2000 QO56 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97890) - || 2000 QM58 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97891) - || 2000 QY60 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97892) - || 2000 QH63 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97893) - || 2000 QV65 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97894) - || 2000 QG68 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97895) - || 2000 QY71 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97896) - || 2000 QN72 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97897) - || 2000 QT73 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97898) - || 2000 QC74 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97899) - || 2000 QO74 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97900) - || 2000 QF75 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten